Jevgenyij Volnyin (Taskent, 1962, június 27. –) üzbegisztáni nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Jevgenyíj Viktorovics Volnyin. Polgári foglalkozása: testnevelő tanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Üzbegisztáni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Valentyin Valentyinovics Ivanov bíró asszisztenseként alkalmazta. 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Üzbég labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek